Голдап ():

 Голдап — город в Варминско-Мазурском воеводстве Польши.
 Голдап — гмина (волость) в Польше.
 Голдап — польское название озера Красное.

См. также 
 Голдапа